Bietak ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Bietak (* 1937), österreichischer Jazz-Trompeter 
 Manfred Bietak (* 1940), österreichischer Ägyptologe
 Wilhelm Bietak (* 1947), österreichischer Eiskunstläufer